Хара-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Красноярский край 
 Хара-Кюель — озеро, координаты 68°43’с. ш. 102°29’в. д..
 Хара-Кюель — озеро, координаты 71°18’с. ш. 97°47’в. д..
 Хара-Кюель — озеро, координаты 68°13’с. ш. 100°50’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Хара-Кюель — озеро, на р. Улахан-Чайдах, координаты 62°35’с. ш. 113°12’в. д..
 Хара-Кюель — озеро, между р. Хоруонгка и р. Тарын-Юрях, координаты 66°16’с. ш. 122°47’в. д..
 Хара-Кюель — озеро, между р. Ситте и р. Ханнах, координаты 63°35’с. ш. 127°57’в. д..
 Хара-Кюель — озеро, в левобережье р. Танда, координаты 63°09’с. ш. 131°45’в. д..
 Хара-Кюель — река, левый приток р. Лена, координаты 61°16’с. ш. 128°02’в. д..
 Хара-Кюель — озеро, в правобережье р. Ситте, координаты 63°34’с. ш. 127°55’в. д..
 Хара-Кюель — озеро, между р. Линде и р. Аччыгый-Тымпылыкан, координаты 64°52’с. ш. 123°06’в. д..

Примечания